Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 6. и 7. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003, није бранио Дрис Мазузи из Француске.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 такмичара из 16 земаља.

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 4. март 2004.

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичара године на 1.500 метара у дворани пре првенства (12. марта 2004), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године. Такмичари су били подељени у 2 групе из којих су се у полуфинале квалификовала по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) те још 3 такмичара са најбољим резултатима (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 17:00, група 2 у 17:08.

Финале 
Такмичење је одржано 7.3.2019. године у 19:10.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2004. на сајту ИААФ
 Резултати трке на 1.500 метара на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици у дворани